Vuoti est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), musicien et chimiste finlandais

Homonymie de patronyme